De Zwitserse voetbalbeker 2003/04 (Duits: Schweizer Cup 2003/04) was de 79ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 20 september 2003 en eindigde met de finale op 12 april 2004 in het St. Jakob-Park in Basel. FC Wil won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 3-2 te sterk voor Grasshopper Club Zürich.

Schema

Finale

Zie ook
Axpo Super League 2003/04
Challenge League 2003/04
Zwitsers voetbalelftal in 2003
Zwitsers voetbalelftal in 2004

2004
Bekervoetbal 2003/04